Бадам (з перської: мигдаль) — назва мигдаля у країнах Передньої, Середньої, Південної та Південно-Східної Азії.

Бадам — річка у Туркестанській області, ліва притока Арисі
 Бадам — село, Ордабасинський район, Туркестанська область

Див. також 
 Бадамський сільський округ